Фроленко — фамилия. Известные носители:
 Фроленко, Владимир Анисимович (1910—1956) — советский оператор документального кино.
 Фроленко, Кирилл Витальевич (род. 1994) — украинский хоккеист.
 Фроленко, Михаил Фёдорович (1848—1938) — русский революционер, народоволец.

См. также 
 Фроленков, Андрей Григорьевич (1904—1965) — советский военный деятель, Генерал-лейтенант. Герой Советского Союза.